Страсти по Матфею ( или Matthaeus Passion), BWV 244 — духовная оратория И. С. Баха для солистов, двух хоров и двух оркестров. Первая редакция «Страстей» датируется 1727-29 гг., вторая (которая лежит в основе всех современных интерпретаций) — 1736 г. Полное название: . Либретто Х. Ф. Генрици (Пикандера).

Страсти — одно из наиболее масштабных произведений Баха. Оно состоит из 78 частей, в том числе речитативов (включая чтение Евангелия нараспев), арий, хоралов и хоров. Общая продолжительность звучания — около 3 часов. Изначально предназначенная для лютеранского богослужения, в наши дни эта музыка чаще исполняется на концертной эстраде. «Страсти по Матфею» — одна из вершин творчества Баха и мировой музыкальной культуры в целом.

История написания 

Пассионы Баха, или страсти, — произведения для хора и оркестра на евангельскую тему страданий Христа, предназначенные для исполнения в Великую пятницу в церквах св. Фомы и св. Николая в Лейпциге.

Известно, что Бах написал 4 или 5 пассионов, но только «Страсти по Матфею» и «Страсти по Иоанну» полностью дошли до наших дней.

За годы службы кантором Бах более двадцати раз исполнял «Пассионы», как свои, так и других авторов, приноравливаясь к возможностям лейпцигских певцов и музыкантов. Они исполнялись в пятницу страстной недели попеременно в двух церквах. Богослужение начиналось около двух часов дня, сначала пелись хоралы, шла первая часть «Страстей». Затем, после пяти часов, исполнялась, тоже вместе с хоралами, их вторая часть.

«Страсти по Матфею» И. С. Баха были впервые исполнены в церкви Св. Фомы () в Лейпциге в Великую пятницу (11 апреля) 1727 года.

К 1736 году Бах переработал их, исполнив вновь 30 марта 1736 года и использовав на этот раз два органа для инструментовки.

Последний раз «Страсти по Матфею» исполнялись Бахом, по-видимому, в 1749 году.

Структура 
«Страсти» писали многие композиторы конца XVII века.

Как и другие пасхальные оратории эпохи барокко, «Страсти по Матфею» в постановке Баха передают текст глав  и  Евангелия от Матфея в немецком переводе Мартина Лютера в виде обычного речитатива, в то время как арии, хоры и хоралы представляют поэтическое переосмысление событий, изложенных в библейском тексте, и дают представление о чувствах главных героев в виде лирических монологов.

Из деятельности Баха в качестве кантора в церкви св. Фомы вытекали две особенности его постановки «Страстей».

Во-первых, использовалось два хора, как и в мотетах, которыми обычно начинались воскресные службы.

Во-вторых, интенсивно использовались традиционные четырёхголосные хоралы — как между ариями, так и в качестве хоральных мелодий () в больших полифонических номерах, например, в «O Mensch, bewein dein’ Sünde groß» в заключительном хоре первой части (та же музыка используется и в «Страстях по Иоанну» Баха) и в начальном хоре «Kommt, ihr Töchter, helft mir Klagen», в котором «soprano in ripieno» венчает огромный нарастающий драматизм полифонического и гармонического напряжения при исполнении стихов хорала «O Lamm Gottes, unschuldig».

Повествование текста Евангелия исполняется тенором «Евангелиста» в форме сухого речитатива в сопровождении генерал-баса («basso continuo»).

Солисты исполняют роли различных действующих лиц, также речитативом: кроме Иисуса, есть также реплики Иуды, Петра, двух первосвященников, Понтия Пилата, жены Пилата, двух свидетелей и двух служанок, хотя они не всегда поются обязательно разными солистами.

Те же действующие лица также регулярно исполняют арии (с хорами или без них).

Два дуэта поются парой солистов, представляющих двух одновременно говорящих людей.

Есть также нескольких мест со многими говорящими, которые поются одним или двумя хорами.

Речитативы Иисуса отличаются тем, что они всегда сопровождаются не только «basso continuo», но и струнным квартетом с использованием долгих растянутых нот, как бы проливающих неземное сияние, что создаёт эффект, часто называемый «звуковым нимбом» Иисуса. Только последние слова Иисуса на Кресте, то есть: , поются без этого «нимба».

Состав исполнителей 
 Персонифицированные вокальные партии: Евангелист (тенор), Иисус (бас), Иуда (бас), Пётр (бас), Пилат (бас), жена Пилата (сопрано), Первосвященник (бас), 2 свидетеля (альт и тенор), 2 девушки (сопрано), 2 служанки (сопрано).
 Сольные вокальные партии: сопрано, альт, тенор, бас.
 Два хора SATB, хор сопрано (soprano in ripieno).
 Инструменты оркестра: струнные (выделены 2 скрипки соло), 2 поперечные флейты, 2 продольные флейты, 2 гобоя, гобой д’амур, 2 гобоя да качча, виола да гамба.
 Basso continuo (два органа, или орган и клавесин).
Для всех сопрановых партий (солистов и рипиенистов) Бах использовал дисканты мальчиков. В современном исполнительстве (включая так называемых аутентистов) для сольных сопрановых партий используются преимущественно женские сопрано, для хоровой партии soprano in ripieno — хор мальчиков.

План сочинения 
В нижеследующей таблице приведена классическая нумерация BWV и, для сравнения, NBA во втором столбце (в автографе номера не проставлены). В последнем столбце дано начало текста каждого номера (инципит). B. c. = basso continuo, флейта = поперечная флейта ().

Различные типы формы выделены соответствующими цветами легенды. В смешанных формах (например, ария + хорал или хор) строка раскрашена двумя цветами.

Возрождение 
Впервые вне Лейпцига «Страсти по Матфею» были исполнены только 11 марта 1829 года, когда Феликс Мендельсон представил их публике в Берлине. Произведение было исполнено не в своем первоначальном виде, а в редакции Мендельсона, который сократил оригинал и заново его инструментовал. Концерт имел огромный успех. Посетивший концерт Гегель позже назвал Баха «великим, истинным протестантом, сильным и, так сказать, эрудированным гением, которого только недавно вновь мы научились ценить в полной мере». Возрождение Мендельсоном «Страстей по Матфею» способствовало развитию интереса к личности и творчеству великого композитора, особенно к его большим произведениям.

В последующие годы продолжилась работа Мендельсона по популяризации музыки Баха и рост известности композитора. В 1841 году Мендельсон подготовил новую версию «Страстей по Матфею», где восстановил часть ранее изъятого материала. Однако и в этой редакции осталось много расхождений с оригиналом, соответствующих эстетике и музыкальной практике эпохи романтизма. Мендельсон добавил динамические и темповые уточнения, отсутствующие у Баха. Исчезнувшие в XIX веке гобой д’амур и oboe da caccia (охотничий гобой) он заменил кларнетами. Речитативы у Мендельсона сопровождались двумя виолончелями и контрабасом. Орган был оставлен только в хоралах и некоторых ариях. Наконец, знаменитую альтовую арию «Erbarme dich» Мендельсон поручил сопрано.

В 1850 году было основано «Баховское общество» (), основная задача которого — публикация полного академического собрания произведений Баха — была выполнена к 1900 году.

В XX веке «Страсти по Матфею» вошли в репертуар многих крупных дирижёров. До 1980-х гг. преобладали исполнения в романтической интерпретации — с использованием больших хоров и большого симфонического оркестра, оперных голосов. Аудиозаписи в таком стиле сделали В. Менгельберг (1939), Г. Рамин (1941, 1952), В. Фуртвенглер (1950, 1952, 1954), Г. Шерхен (1953), К. Рихтер (1958, 1971 и др., всего 5 записей), О. Клемперер (1961), Л. Бернстайн (1962), Г. фон Караян (1972), Х. Риллинг (1978, 1994), Г. Шолти (1987), С. Одзава (1997) и др.

С 1980-х гг. поныне преобладают исполнения «Страстей» в «исторической» манере — используются оригинальные барочные инструменты или их реконструкции, на инструментах применяют особые исполнительские штрихи, как правило ускорены все темпы, полностью исключено «оперное» вибрато, оркестры уменьшены до размеров камерного ансамбля по 1-2 инструмента на партию и т. п. (подробней см. Аутентизм). Широкое распространение получили HIP-аудиозаписи под руководством Н. Арнонкура (1970, 1981, 1985, 2000), Ф. Херревеге (1984, 1998), Дж. Э. Гардинера (1988), Г. Леонхардта (1989), Т. Копмана (1992, 1995, 2005), Д. Фазолиса (1995), Ф. Брюггена (1996), М. Судзуки (1999), С. Кёйкена (2009) и др.

В  года хореограф Джон Ноймайер поставил одноимённый балетный спектакль на музыку «Страстей», в котором сам исполнил партию Иисуса Христа.

В 2010 году дирижёр Саймон Рэттл и американский оперный режиссёр Питер Селларс осуществили полусценическую постановку «Страстей по Матфею» с Берлинским филармоническим оркестром

Наиболее известные арии 
 20. «Ich will bei meinem Jesu wachen»
 39 (в других источниках 47). «Erbarme dich»
 42. «Gebt mir meinen Jesum wieder!»
 52. «Können Tränen meiner Wangen»
 60. «Sehet, Jesus hat die Hand»
 65. «Mache dich, mein Herze, rein»

Примечания

Литература 
 Друскин М. С. Пассионы и мессы Иоганна Себастьяна Баха. М.: Музыка, 1976.
 Морозов С. А. Бах. (Биография И. С. Баха в серии ЖЗЛ), М.: Молодая гвардия, 1975. (Книга на www.lib.ru)
 А. Швейцер. Иоганн Себастьян Бах. М.: Музыка, 1965 (с купюрами; книга на ldn-knigi.lib.ru); М.: «Классика-XXI», 2002, ISBN 5-89817-044-8.
 Эскина Н. «Страсти по Матфею» И. С. Баха: звук, слово, смысл. — Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. — 476 с. ISBN 978-3-8484-0891-7
 Emil Platen, Die Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach. Kassel: dtv/Bärenreiter, 1991; 2. verb. und ergänzte Auflage 1997, ISBN 3-7618-1190-X.
 Gottfried Scholz, Bachs Passionen. Ein musikalischer Werkführer; München: Beck, 2000, ISBN 3-406-43305-7.
 Günter Jena: Das gehet meiner Seele nah. Die Matthäuspassion von Johann Sebastian Bach, Freiburg: «Herder», 1999, ISBN 3-451-04794-2.

См. также 
 Страсти по Матфею
 Музыка эпохи барокко

Ссылки 
 «Страсти по Матфею», журнал «Искусство», № 16(376), 16-31.08.2007.
 «Страсти по Матфею», BWV 244 на сайте портал о Бахе.
 Русское либретто «Страсти по Матфею» (из книги М. А. Сапонова «Шедевры Баха по-русски», М.: «Классика-XXI», 2005, ISBN 5-89817-091-X).
 [www.forumklassika.ru/showthread.php?t=37413 Другой русский перевод либретто «Страстей по Матфею» Баха.]
 St. Matthew Passion — commentaries, musical examples, list of recordings, and other information
 BWV244 at J.S.Bach site
 St. Matthew Passion at the Choral Public Domain Main Library (ChoralWiki) — notes, libretto
Гипертекст (Flash):
 Полная работа

Страсти
Произведения Иоганна Себастьяна Баха
Музыкальные произведения 1729 года
Оратории по алфавиту
Евангелие от Матфея